Statek – powieść Waldemara Łysiaka wydana w 1994 roku nakładem wydawnictwa PLJ.

Powieści Waldemara Łysiaka
Powieści z 1994